Joel Armia (né le  à Pori en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Finlande 
En 2010, il débute en SM-liiga  avec son club formateur de l'Ässät. Il est sélectionné au premier tour en quatorzième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011 par le Severstal Tcherepovets. Il est choisi au premier tour, en seizième position, par les Sabres de Buffalo au cours du Repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Il décroche le Kanada-malja 2013 avec l'Ässät.

La Ligue nationale de hockey 
Il part en Amérique du Nord en 2013. Il est assigné aux Americans de Rochester, club ferme des Sabres dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match avec les Sabres dans la Ligue nationale de hockey chez les Red Wings de Détroit.

Le , il est échangé aux Canadiens de Montréal en compagnie du gardien Steve Mason et de deux choix au repêchage en retour du défenseur Simon Bourque.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Ässät || SM-liiga || 48|| 18|| 11|| 29|| 24|| 5|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2010-2011 || Finlande  || Mestis|| 4|| 0|| 3|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ässät || SM-liiga || 54|| 18|| 20|| 38|| 64|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2012-2013 || Ässät || SM-liiga || 47|| 19|| 14|| 33|| 32|| 16|| 3|| 5|| 8|| 20
|-
| 2013-2014 || Americans de Rochester || LAH || 54 || 7 || 20 || 27 || 30 || 5 || 3 || 3 || 6 || 9
|-
|2014-2015|| Americans de Rochester || LAH || 32|| 10|| 15|| 25|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Sabres de Buffalo || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 21|| 2|| 6|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Moose du Manitoba || LAH || 18 || 3 || 5 || 8 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Jets de Winnipeg || LNH || 43 || 4 || 6 || 10 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Jets de Winnipeg || LNH || 57 || 10 || 9 || 19 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Jets de Winnipeg || LNH || 79 ||12 || 17 || 29 || 22 || 13 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Canadiens de Montréal || LNH || 57||13 ||10 || 23 ||14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Canadiens de Montréal || LNH || 58 ||16 ||14 || 30 || 28 || 10 || 3 || 2 || 5 || 10
|-
| 2020-2021 || Canadiens de Montréal || LNH  || 41 || 7 || 7 || 14 || 10 || 21 || 5 || 3 || 8 || 10
|-
| 2021-2022 || Canadiens de Montréal  || LNH || 60 || 6 || 8 || 14 || 14 ||-||-||-||-||-
|-

| 396 || 68 || 71 || 139 || 120 || 44 || 10 || 5 || 15 || 22

Au niveau international 

| 2011 || align=left| Finlande U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1||  2|| +1||align="left"|  place
|-
| 2011 || align=left| Finlande U18 || align="left"|Championnat du monde - || 6|| 4|| 9|| 13|| 8|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2012 || align=left| Finlande U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 5|| 2|| 7|| 16||+2|| align="left"|  place
|-
| 2013 || align=left| Finlande U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 6|| 6|| 12||12|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2022 || align=left| Finlande ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 5|| 3|| 8|| 8|| +9|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mai 1993
Naissance à Pori
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Severstal Tcherepovets
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Jets de Winnipeg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal